Quaraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quaraí (ort), Rio Grande do Sul, 
 Quaraí (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar